Вешкурцев — русская фамилия. Известные носители:
 Вешкурцев, Михаил Никитич — председатель колхоза имени XXII съезда КПСС Тобольского района, Герой Социалистического Труда.
 Вешкурцев, Пётр Филимонович (1858—1932) — кораблестроитель, в 1905—1916 годах начальник Балтийского судостроительного завода, генерал-лейтенант.